Die Bezirksliga Potsdam 1971/72 war die 20. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Nach Abzug von zehn Pluspunkten nach Saisonende für die BSG Chemie Premnitz, sicherte sich die BSG Motor Hennigsdorf ihren siebten Bezirksmeistertitel und stieg nach zweijähriger Abwesenheit direkt in die übergeordnete DDR-Liga auf.

Durch den Abstieg von Motor Babelsberg aus der DDR-Liga, wurde die eigene Zweitvertretung in die untergeordnete Bezirksklasse zurückgestuft. Zweiter Absteiger war die BSG Lokomotive Jüterbog. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Vorjahresaufsteiger Aufbau Zehdenick und die SG Bornim auf.



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 239 Spielen kamen 111.430 Zuschauer (ø 466 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Heimkulisse (ø)
 18.100  (ø 1.207) TSV Luckenwalde
 12.076  (ø 804) BSG Motor Hennigsdorf
 11.600  (ø 773) BSG Motor Süd Brandenburg
8.480  (ø 565) BSG Chemie Premnitz
7.860  (ø 524) BSG Lokomotive Wittstock
7.850  (ø 523) BSG Eintracht Glindow
 Niedrigste Heimkulisse (ø)
3.625  (ø 242) SG Dynamo Gransee
3.415  (ø 228) BSG Motor Babelsberg II

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die zwei Aufsteiger zur Bezirksliga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1971/72